Die 1. HNL 2017/18 war die 27. Spielzeit der höchsten kroatischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. Juli 2017 mit einem Heimspiel des NK Inter Zaprešić gegen HNK Cibalia Vinkovci (3:1) und endete am 19. Mai 2018. Vom 18. Dezember 2017 bis zum 9. Februar 2018 wurde sie durch eine verkürzte Winterpause unterbrochen.

Am 36. Spieltag konnte Rekordmeister GNK Dinamo Zagreb durch einen 3:1-Heimerfolg gegen den NK Inter Zaprešić den Titel als kroatischer Fußballmeister perfekt machen. Zeitgleich stand HNK Cibalia Vinkovci als erster und einziger Absteiger in die 2. HNL fest.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Neunten der MAXtv Prva Liga und dem Zweiten der FavBet Druga Liga wurden am 30. Mai und 2. Juni 2018 ausgetragen.

|}

Damit blieb NK Istra 1961 Pula in der ersten kroatischen Fußballliga.

Torschützenliste 
Die Spieler werden erst nach erzielten Toren und dann nach Einsätzen und Alter geordnet.

Stand: Saisonende 2017/18

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Stand: Saisonende 2017/18

Stadien, Besucherzahlen und Spielorte 
Folgende Tabelle und Karte zeigen die verschiedenen Stadien mit ihren Standorten und Besucherzahlen.

Weblinks 
 Croatia 2017/18 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18